Uchta bezeichnet:

 Uchta, Stadt in der Republik Komi (Russland)
 Uchta (Fluss), Fluss in der Republik Komi (Russland)
 früherer Name der Siedlung städtischen Typs Kalewala in der Republik Karelien (Russland)